Тази страница представлява списък, който включва всички френските пилоти, които са вземали участие в световния шампионат на Формула 1, както техните резултати и статистики.

Световни шампиони

Резултати на френските пилоти във Формула 1

Източници 
 www.statsf1.com